Вери — фамилия. Известные носители:
 Вери, Констан (1778—1845) — камердинер Наполеона.
 Вери, Никола Ламбер (1789—1867) — бельгийский скрипач и композитор.

Топонимы:
 Вери — кратер на видимой стороне Луны.

Другое:
 «Вери» — парижская ресторация XIX века.

См. также 
 Верри